Luyten Two-Tenths catalogue, catàleg d'estrelles amb moviment propi important
 LTT també és el codi ISO 4217 del talonas, moneda històrica de Lituània